Het ATP-toernooi van Bazel 2015 (met de officiële naam Swiss Indoors 2015) is een tennistoernooi dat van 26 oktober tot en met 1 november werd gespeeld in de Zwitserse stad Bazel. De wedstrijden werden gespeeld op indoor hardcourt in de St. Jakobshalle.

Het enkelspel werd gewonnen door Roger Federer. Hij versloeg in de finale Rafael Nadal met 6-3, 7-5 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Alexander Peya en Bruno Soares. Zij versloegen in de finale Jamie Murray en John Peers met 7-5 en 7-5.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Bazel
ATP-toernooi van Bazel